Пейсин — еврейская фамилия. Носители:

 Пейсин, Абрам Яковлевич (1904—1954) — советский композитор, дирижёр и педагог.
 Пейсин, Илья Яковлевич (псевдоним — Бражнин; 1898—1982) — русский советский писатель, переводчик и журналист.